

Anno 
 611 o 611 a.C.

Codici 
 611 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Starkenburg Sternwarte, presso Heppenheim an der Bergstrasse, nell'Assia, regione tedesca

Matematica 
 611 – numero